Giovanni Battista Fontana kan syfta på:

* Giovanni Battista Fontana (omkring 1524–1587), italiensk konstnär
 Giovanni Battista Fontana (omkring 1571–omkring 1630), italiensk kompositör och violinist